Параньюс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу-ду-Сул. Входит в экономико-статистический  микрорегион Игуатеми. Население составляет 10 758 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 302,138 км². Плотность населения — 8,3 чел./км².

История 
Город основан 20 ноября 1958 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 38.854.255,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.697,24 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,676 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу-ду-Сул